Als Reiseausweis wird in Deutschland bezeichnet:

Notreiseausweis
Reiseausweis als Passersatz
Reiseausweis für Flüchtlinge
Reiseausweis für Staatenlose